Dirck van Belden ist das gemeinsame Pseudonym von
 Hartmut Mechtel (* 5. März 1949 in Potsdam), deutscher Schriftsteller
 Otto Emersleben (* 19. April 1940 in Berlin-Zehlendorf), deutscher Schriftsteller